Цілісність () — внутрішня єдність, пов'язаність усіх частин чого-небудь, єдине ціле:

 Біологічна цілісність — здатність підтримувати і зберігати збалансовану, комплексну функціональність у природному середовищі того чи іншого регіону.
 Остаточність та цілісність договору — правовий термін який позначає умову контракту, яка заявляє, що це буде повна і остаточна угода між сторонами.
 Територіальна цілісність — принцип міжнародного публічного права.
 Цілісність інформації — загальна концепція в інформаційних та телекомунікаційних технологіях, і, зокрема, в криптографії.